Boissières est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Boissières, commune française du département du Gard ;
 Boissières, commune française du département du Lot.

Patronyme 

 Arnaud Boissières (1972-), navigateur et skipper français.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français